The Good Doctor – sztuka Neila Simona
 Dobry doktor (ang. The Good Doctor) – amerykański film z 2011
 The Good Doctor –  amerykański serial telewizyjny z 2017